Moschopsis är ett släkte av calyceraväxter. Moschopsis ingår i familjen calyceraväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Calyceraväxter
Moschopsis